
Termin -{R53}- ima više značenja.

 R-oznake, R53: Može uzrokovati dugoročne štetne posledice u vodenim ekosistemima
 R53 put (Južna Afrika), autoput